Марк Холланд (; род. 16 октября 1974, Пикеринг) — канадский политик, член Либеральной партии, министр по связям с Палатой общин (с 2021).

Биография 
Родился 16 октября 1974 года в Пикеринге (Онтарио). Окончил университет Торонто. В 1997—2000 годах состоял депутатом муниципального совета Пикеринга, в 2000—2004 годах являлся депутатом регионального муниципалитета Дарема. В 2004 году избран в Палату общин Канады.

В 2011 году проиграл выборы в своём округе Эйджакс-Пикеринг консерватору Крису Александеру, но в 2015 году сумел завоевать новый мандат в новом округе, выделенном из его старого — Эйджакс и сразу получил должность парламентского секретаря министра демократических институтов, в 2017 году перемещён в кресло парламентского секретаря министра общественной безопасности и подготовленности к чрезвычайным ситуациям.

В августе 2018 года был назначен .

20 сентября 2021 года одержал в своём прежнем округе убедительную победу на досрочных выборах с результатом 56,9 %, не оставив никаких шансов основному сопернику, кандидату от Консервативной партии Аршану Аваду (Arshad Awan), который набрал 26,6 %.

26 октября 2021 года был приведён к присяге новый состав правительства Трюдо, в котором Холланд получил портфель министра по связям с Палатой общин.

Примечания

Ссылки 
 

Члены палаты общин Канады от Онтарио
Члены палаты общин Канады от Либеральной партии Канады
Лидеры правительства в Палате общин Канады